Раја Обскура има више значења:

 Раја Обскура (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Раја Обскура (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику